Brown ("brun" på engelska) är ett engelskt efternamn som bärs av:

Personer med efternamnet Brown

Alfabetiskt sorterade

A
 Aaliyah Brown
 Aaron Brown (född 1992), kanadensisk löpare
 Aaron V. Brown (1795–1859), amerikansk politiker, demokrat, postminister och guvernör i Tennessee
 Adam Brown (1826–1926), kanadensisk politiker
 Adam Brown (skådespelare) (född 1980), brittisk skådespelare
 Addison Brown
 Alan Brown (1919–2004), brittisk racerförare
 Albert G. Brown (1813–1880), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Mississippi
 Alex Brown (född 1979), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Alice Brown (född 1960), amerikansk friidrottare, kortdistanslöpare
 Amanda Beard
 Andrew Brown
 Anne Brown (1912–2009), amerikansk-norsk sångerska, sopran
 Anthony G. Brown (född 1961), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i Maryland
 Antoinette Brown Blackwell
 Antonio Brown
 Arnold Brown (1913–2002), brittisk general i Frälsningsarmén
 Arthur Brown (född 1942), brittisk sångare
 Arthur Brown (senator) (1843–1906), amerikansk politiker, republikan, senator för Utah
 Arthur Judson Brown (1856–1963), amerikansk teolog, präst i presbyterianska kyrkan
 Arthur Whitten Brown (1886–1948), brittisk ingenjör och flygare
 Audrey Brown (1913–2005), brittisk friidrottare, löpare

B
 B. Gratz Brown (1826–1885), amerikansk politiker, guvernör i Missouri
 Barnum Brown (1873–1963), amerikansk paleontolog
 Bedford Brown (1795–1870), amerikansk politiker, demokrat, senator för North Carolina
 Benny Brown (född 1953), amerikansk kortdistanslöpare
 Bill Brown (född 1969), amerikansk kompositör
 Blair Brown (född 1946), amerikansk skådespelare
 Bobbi Kristina Brown (1993–2015), amerikansk sångerska och reality-tv-deltagare
 Bobby Brown, flera personer
 Bobby Brown (artist) (född 1969), amerikansk sångare, rappare och dansare
 Bobby Brown (freestyleåkare) (född 1991), amerikansk freestyleåkare
 Brené Brown, amerikansk sociolog och författare
 Bryan Brown (född 1947), australisk skådespelare
 Bud Brown (född 1927), amerikansk politiker
 Byron Brown (född 1958), amerikansk politiker

C
 C.J. Brown (född 1975), amerikansk fotbollsspelare
 Carlinhos Brown (född 1962), brasiliansk musiker
 Carol Brown (född 1953), amerikansk roddare
 Carter Brown (1923–1985), brittisk-australisk författarpseudonym
 Cecil Brown (1907–1987), amerikansk journalist och radioreporter
 Charles Brown, flera personer
 Charles Brown (boxare)
 Charles Brown (ishockeyspelare) (född 1947), ishockeyspelare
 Charles Brockden Brown (1771–1810), amerikansk författare, essäist och redaktör
 Charles Édouard Brown-Séquard
 Chester Brown (född 1960), kanadensisk serieskapare
 Chris Brown (född 1989), amerikansk sångare, dansare och skådespelare
 Chris Brown (ishockeyspelare) (född 1991), amerikansk ishockeyspelare
 Christopher Brown (född 1978), friidrottare från Bahamas
 Cindy Brown (född 1965), amerikansk basketspelare
 Clancy Brown (född 1959), amerikansk skådespelare
 Clarence Brown (1890–1987), amerikansk filmregissör
 Clarence J. Brown (1893–1965), amerikansk tidningsägare och politiker
 Cleveland Brown
 Clifford Brown (1930–1956), amerikansk trumpetare 
 Connor Brown (född 1994), amerikansk ishockeyspelare
 Coral Browne
 Corrine Brown (född 1946), amerikansk politiker
 Curtis Brown (född 1956), amerikansk astronaut

D
 Dan Brown (född 1964), amerikansk författare
 D. Russell Brown (1848–1919), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island
 Danny Brown (rappare) (född 1981), amerikansk rappare
 Darrel Brown (född 1984), friidrottare från Trinidad & Tobago
 Darrin Brown
 Dave Brown
 David Brown, flera personer
 David Brown (astronaut) (1956–2003), amerikansk astronaut
 David Brown (filmproducent) (1916–2010), amerikansk filmproducent
 David Brown (företagare) (1904–1993), brittisk företagsledare
 David Brown (golfspelare) (1861–1936), skotsk golfspelare
 Denise Scott Brown
 Dennis Brown (1957–1999), jamaicansk reggaemusiker
 Derren Brown (född 1971), brittisk illusionist
 Doc Brown
 Doug Brown (född 1964), amerikansk ishockeyspelare
 Drew Bundini Brown (1928–1987), assisterande tränare till Cassius Clay/Muhammad Ali
 Dustin Brown (född 1984), amerikansk ishockeyspelare

E
 Earl Brown (född 1926), amerikansk tonsättare
 Earlene Brown (1935–1983), amerikansk kulstötare
 Elaine Brown (född 1943), amerikansk aktivist, musiker och författare
 Eleonora Brown
 Ellen Hodgson Brown, amerikansk författare
 Eric Brown
 Ernest Brown (1881–1962), brittisk politiker
 Ernest S. Brown (1903–1965), amerikansk politiker
 Ernest William Brown (1866–1938), amerikansk astronom
 Ethan Allen Brown (1776–1852), amerikansk politiker

F
 Fader Brown
 Fiona Brown
 Ford Madox Brown (1821–1893), brittisk konstnär
 Foxy Brown (född 1978), amerikansk rapartist
 Frank Brown (1846–1920), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Maryland
 Fred H. Brown (1879–1955), amerikansk politiker
 Fredric Brown (1906–1972), amerikansk författare

G
 Garrett Brown (född 1942), amerikansk uppfinnare
 Geoff Brown (född 1924), australiensisk tennisspelare
 Georg Stanford Brown
 George Mackay Brown (1921–1996), skotsk författare och poet
 George S. Brown (1918–1978), amerikansk general och försvarschef
 Ginny Brown-Waite (född 1943), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Florida
 Godfrey Brown (1915–1995), brittisk löpare
 Gordon Brown (född 1951), brittisk politiker
 Graeme Brown (född 1979), australisk tävlingscyklist
 Greg Brown (född 1949), amerikansk musiker
 Greg Brown (företagsledare)
 Greg Brown (ishockeyspelare) (född 1968), amerikansk ishockeyspelare

H
 Hank Brown (född 1940), amerikansk politiker
 Harold Brown (1927–2019), amerikansk fysiker och politiker
 Harold P. Brown (1857–1944), amerikansk elektroingenjör och uppfinnare
 Helen Gurley Brown (1922–2012), amerikansk författare, redaktör och affärskvinna
 Henry E. Brown (född 1935), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för South Carolina
 Henry Kirke Brown (1814–1886), amerikansk bildhuggare
 Herbert C. Brown (1912–2004), amerikansk kemist
 Horace Brown, amerikansk sångare och kompositör

I
 Ian Brown (född 1963), engelsk rocksångare
 Ian Brown (seglare)
 Isaiah Brown (född 1997), engelsk fotbollsspelare
 Ivan Brown (1908–1963), amerikansk bobåkare
 Ivor Brown (1891–1974), brittisk journalist och författare

J
 J.T. Brown (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 James Brown (1933–2006), amerikansk sångare
 James Brown (senator) (1766–1835), amerikansk senator
 James Cooke Brown (1921–2000), amerikansk författare
 James S. Brown
 Jennifer Brown (född 1972), svensk sångare
 Jeremiah Brown (född 1985), kanadensisk roddare
 Jerry Brown (född 1938), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Kalifornien
 Jesse Brown (1944–2002), amerikansk politiker, demokrat, veteranminister
 Jim Brown (1908–1994), skotsk.amerikansk fotbollsspelare
 Joanne Brown
 Joe E. Brown (1891–1973), amerikansk komiker
 John Brown, flera personer
 John Brown (1735–1788), engelsk läkare
 John Brown (1810–1882), skotsk läkare och författare
 John Brown (betjänt) (1826–1883), skotsk betjänt
 John Brown (senator) (1757–1837), amerikansk senator
 John Brown (slaverimotståndare) (1800–1859), amerikansk abolitionist
 John Alfred Arnesby Brown (1866–1955), brittisk konstnär
 John C. Brown (1827–1889), amerikansk politiker
 John George Brown (1831–1913), amerikansk målare
 John William Brown (1913–1993), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Ohio
 John Y. Brown, flera personer
 John Y. Brown (1835–1904), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och guvernör för Kentucky
 John Y. Brown (1900–1985), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kentucky
 John Y. Brown, Jr. (född 1933), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Kentucky
 Jonathan Brown (australisk fotboll) (född 1981), australisk spelare av australisk fotboll
 Joseph E. Brown (1821–1894), amerikansk politiker
 Joseph Mackey Brown (1851–1932), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Georgia
 Josh Brown
 Judi Brown (född 1961), amerikansk friidrottare
 June Brown (1927–2022), engelsk skådespelare

K
 Karen Brown (född 1963), brittisk landhockeyspelare
 Kate Brown (född 1960), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Oregon
 Kendall Brown (född 1989), nyzeeländsk snowboardåkare
 Kerrith Brown (född 1962), brittisk judoutövare
 Kevin Brown
 Kiel Brown (född 1984), australisk landhockeyspelare
 Kim Brown (1945–2011), brittisk musiker

L
 Lancelot "Capability" Brown (1716–1783), brittisk landskapsarkitekt
 Larry Brown (född 1940), amerikansk baskettränare
 Lascelles Brown (född 1974), jamaicansk, senare kanadensisk bobåkare
 Laura Brown
 Lawrence Brown (1907–1988), amerikansk trombonist
 Lee P. Brown (född 1937), amerikansk politiker och statstjänsteman, demokrat
 Leroy Brown (1902–1970), amerikansk höjdhoppare
 Les Brown (1912–2001), amerikansk bandledare
 Lester R. Brown (född 1934), amerikansk miljövetare och författare
 Lisa Brown-Miller (född 1966), amerikansk ishockeyspelare
 Logan Brown
 Louise Brown (född 1978), världens första provrörsbarn

M
 Marcia Brown (född 1918), amerikansk författare
 Margaret "Molly" Brown (1867–1932), amerikansk filantrop och aktivist, överlevande från titanic-katastrofen
 Mark N. Brown (född 1951), amerikansk astronaut
 Matt Brown (född 1981), amerikansk MMA-utövare
 Matthew Brown (född 1982), amerikansk basebollspelare
 Melanie Brown (född 1975), brittisk sångare
 Michael Brown, flera personer
 Michael Brown (fotbollsspelare) (född 1977), engelsk fotbollsspelare och tränare
 Michael E. Brown (född 1965), amerikansk astronom
 Michael S. Brown (född 1941), amerikansk genetiker
 Michele Brown (född 1939), australisk höjdhoppare
 Mike Brown, flera personer
 Mike Brown (ishockeyspelare) (född 1985), amerikansk ishockeyspelare
 Mike Brown (kampsportare) (född 1975), amerikansk MMA-utövare
 Millie Bobby Brown
 Miquel Brown (född 1949), kanadensisk discosångerska
 Monica Brown (född 1980), amerikansk sångerska, kompositör, skådespelare och fotomodell
 Monty Brown (född 1970), amerikansk brottare

N
 Nacio Herb Brown (1896–1964), amerikansk kompositör
 Neil Brown Jr.
 Neill S. Brown (1810–1886), amerikansk politiker
 Nicholas Edward Brown (1849–1934), brittisk botaniker
 Nick Brown (född 1950), brittisk politiker
 Nicole Brown Simpson
 Norman O. Brown
 Norris Brown (1863–1960), amerikansk politiker

O
 Orlando Brown (född 1987), amerikansk skådespelare

P
 Palmer Brown (1920–2012), amerikansk barnboksförfattare och illustratör
 Pat Brown (1905–1996), amerikansk politiker
 Patrick Brown (född 1992), amerikansk ishockeyspelare
 Paul Brown, flera personer
 Paul Brown (frihetlig kommunist) (tidigt 1800-tal), amerikansk utopisk socialist
 Paul Brown (politiker) (1880–1961), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Georgia
 Pete Brown (född 1940), brittisk poet
 Peter Brown (född 1935), irländsk historiker
 Peter Hume Brown
 Phil Brown (född 1962), brittisk kortdistanslöpare
 Phil Brown (skådespelare) (1916–2006), amerikansk skådespelare
 Phoebe Brown (1783–1861), amerikansk psalmförfattare
 Pierce Brown
 Prentiss M. Brown (1889–1973), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Michigan

R
 Ralph Brown (1918–1997), svensk-amerikansk skådespelare
 Randy Brown
 Ray Brown (1926–2002), amerikansk basist
 Rex Brown (född 1964), amerikansk basist
 Rita Mae Brown (född 1944), amerikansk författare
 Rob Brown (född 1984), amerikansk skådespelare
 Robert Brown, flera personer
 Robert Brown (skådespelare) (1921–2003), amerikansk skådespelare
 Robert Brown (botaniker) (1773–1858), brittisk botaniker
 Robert Brown (upptäcktsresande) (1842–1895), skotsk botaniker och geograf
 Ron Brown (1941–1996), amerikansk politiker
 Ron Brown (friidrottare) (född 1961), amerikansk kortdistanslöpare
 Roy Brown (1925–1981), amerikansk sångare
 Russell Brown ( född 1951), brittisk politiker
 Ruth Brown (1928–2006), amerikansk sångare
 Ryan Brown (född 1962), amerikansk serieskapare

S
 Sam Brown (född 1964), engelsk sångerska och låtskrivare
 Sandra Brown (född 1948), amerikansk författare
 Scott Brown (fotbollsspelare) (född 1985), skotsk fotbollsspelare
 Scott Brown (politiker) (född 1959), amerikansk politiker
 Scott G. Brown (född 1966), kanadensisk forskare i kristendomens ursprung
 Shannon Brown (född 1973), amerikansk countryartist
 Shelley-Ann Brown (född 1980), kanadensisk bobåkare
 Sherrod Brown (född 1952), amerikansk politiker
 Sidney Brown (1873–1948), engelsk ingenjör
 Stephanie Brown
 Stephanie Brown Trafton (född 1979), amerikansk diskuskastare
 Sterling K. Brown

T
 Terry Brown, brittisk molekylärbiolog
 Terry Brown (musikproducent)
 Thomas Brown (filosof) (1778–1820), skotsk filosof
 Thomas Brown (politiker) (1785–1867), amerikansk politiker
 Tiffany Brown
 Tina Brown (född 1953), brittisk redaktör
 Tim Brown (född 1981), nyzeeländsk fotbollsspelare
 Tom Brown (född 1922), amerikansk tennisspelare
 Trevor Brown, engelsk illustratör
 Trisha Brown (född 1936), amerikansk dansös

V
 Vanessa Brown (1928–1999), österrikisk-amerikansk skådespelare
 Victoria Brown (född 1985), australisk vattenpolomålvakt
 Violet Brown

W
 Walter Folger Brown amerikansk politiker
 Warwick Brown (född 1949), australiensisk racerförare
 Wayne Brown (född 1977), engelsk fotbollsspelare
 Wendy Brown (född 1955), amerikansk statsvetare
 Wes Brown (född 1979), engelsk fotbollsspelare
 Wilbert Brown
 William Brown (1777–1857), sydamerikansk amiral
 William Brown (curlingspelare)
 William Brown (Curling) (aktiv 1924), brittisk curlingspelare
 William Adams Brown (1865–1943), amerikansk teolog

Y
 Yvette Nicole Brown (född 1971), amerikansk skådespelare och komiker

Z
 Zak Brown

Efter verksamhetsområde

Kultur 
 Arthur Brown (född 1942), brittisk sångare
 Blair Brown född 1947, amerikansk skådespelare
 Carlinhos Brown, brasiliansk musiker
 Charles Brockden Brown, amerikansk författare
 Chris Brown, amerikansk sångare
 Christy Brown (1932–1981), irländsk författare
 Clancy Brown, född 1959, amerikansk skådespelare
 Clarence Brown (1890–1987), amerikansk filmregissör
 Clifford Brown (1930–1956), amerikansk trumpetare
 Dan Brown, amerikansk författare
 David Brown (1916–2010), amerikansk filmproducent
 Dennis Brown, (1957–1999), jamaicansk reggaemusiker
 Derren Brown, född 1971, brittisk illusionist
 Earl Brown född 1926, amerikansk tonsättare
 Ellen Hodgson Brown, amerikansk författare
 Ford Madox Brown (1821–1893), brittisk konstnär
 Foxy Brown, född 1978, amerikansk rapartist
 Fredric Brown (1906–1972), amerikansk författare
 Greg Brown född 1949, amerikansk musiker
 James Brown (1933–2006), amerikansk sångare
 James Cooke Brown (1921–2000), amerikansk författare
 Jennifer Brown, född 1972, svensk sångare
 Joe E. Brown (1891–1973), amerikansk komiker
 John Alfred Arnesby Brown (1866–1955), brittisk konstnär
 Kim Brown, brittisk musiker
 Lancelot "Capability" Brown (1716–1783), brittisk landskapsarkitekt
 Lawrence Brown (1907–1988), amerikansk trombonist
 Les Brown (1912–2001), amerikansk bandledare
 Marcia Brown född 1918, amerikansk författare
 Melanie Brown, född 1975, brittisk sångare
 Nacio Herb Brown (1896–1964), amerikansk kompositör
 Orlando Brown, amerikansk skådespelare
 Pete Brown född 1940, brittisk poet
 Phoebe Brown (1783–1861), amerikansk psalmförfattare
 Ralph Brown svensk-amerikansk skådespelare
 Ray Brown (1926–2002), amerikansk basist
 Rex Brown, född 1964, amerikansk basist
 Rita Mae Brown, född 1944, amerikansk författare
 Robert Brown (1921–2003), amerikansk skådespelare
 Roy Brown (1925–1981), amerikansk sångare
 Ruth Brown (1928–2006), amerikansk sångare
 Sandra Brown född 1948, amerikansk författare
 Tina Brown född 1953, brittisk redaktör
 Thomas Brown (filosof) (1778–1820), skotsk filosof
 Trevor Brown, engelsk illustratör
 Trisha Brown född 1936, amerikansk dansös

Sport 
 Alice Brown född 1960, amerikansk friidrottare
 Bobby Brown (freestyleåkare) (född 1991), amerikansk skidåkare
 C.J. Brown född 1975, amerikansk fotbollsspelare
 Christopher Brown, född 1978, friidrottare från Bahamas
 Darrel Brown, född 1984, friidrottare från Trinidad & Tobago
 David Brown (1861–1936), skotsk golfspelare
 Dustin Brown, född 1984, amerikansk ishockeyspelare
 Geoff Brown, född 1924, australiensisk tennisspelare
 Judi Brown, född 1961, amerikansk friidrottare
 Larry Brown, född 1940, amerikansk baskettränare
 Matt Brown (född 1981), amerikansk MMA-utövare
 Mike Brown (kampsportare) (född 1975), amerikansk MMA-utövare
 Monty Brown, född 1970, amerikansk brottare
 Tom Brown, född 1922, amerikansk tennisspelare
 Warwick Brown, född 1949, australiensisk racerförare
 Wes Brown, född 1979, engelsk fotbollsspelare

Samhällsliv 
 Aaron V. Brown (1795–1859), amerikansk politiker
 Adam Brown (1826–1926), kanadensisk politiker
 Arnold Brown (1913–2002), brittisk general inom frälsningsarmén
 Arthur Whitten Brown (1886–1948), brittisk ingenjör och flygare
 B. Gratz Brown (1826–1885), amerikansk politiker
 Bud Brown född 1927, amerikansk politiker
 Byron Brown född 1958, amerikansk politiker
 Corrine Brown född 1946, amerikansk politiker
 David Brown (1904–1993), brittisk företagsledare
 Ernest S. Brown (1903–1965), amerikansk politiker
 Ethan Allen Brown (1776–1852), amerikansk politiker
 Fred H. Brown (1879–1955), amerikansk politiker
 George Brown (1914–1985, adlad George-Brown), brittisk politiker
 Gordon Brown född 1951, brittisk politiker
 Hank Brown född 1940, amerikansk politiker
 Harold Brown (1927–2019), amerikansk fysiker och politiker
 James Brown (senator) (1766–1835), amerikansk senator
 Jerry Brown, född 1938, amerikansk politiker
 John Brown, engelsk läkare
 John Brown, skotsk läkare och författare
 John Brown (1757–1837), amerikansk senator
 John Brown, (1800–1859), amerikansk abolitionist
 John Brown, (1826–1883), skotsk betjänt
 John C. Brown, (1827–1889), amerikansk politiker
 Joseph E. Brown (1821–1894), amerikansk politiker
 Neill S. Brown (1810–1886), amerikansk politiker
 Nick Brown född 1950, brittisk politiker
 Norris Brown (1863–1960), amerikansk politiker
 Pat Brown (1905–1996), amerikansk politiker
 Ron Brown (1941–1996), amerikansk politiker
 Russell Brown född 1951, brittisk politiker
 Sherrod Brown född 1952, amerikansk politiker
 Sidney Brown (1873–1948), engelsk ingenjör
 Thomas Brown (politiker) (1785–1867), amerikansk politiker
 Walter Folger Brown, amerikansk politiker
 William Brown (1777–1857), sydamerikansk amiral

Vetenskap 
 Arthur Judson Brown (1856–1963), amerikansk teolog
 Barnum Brown (1873–1963), amerikansk paleontolog
 Curtis Brown, född 1956, amerikansk astronaut
 David Brown (1956–2003), amerikansk astronaut
 Ernest William Brown (1866–1938), amerikansk astronom
 Garrett Brown, amerikansk uppfinnare
 Gerald E Brown född 1926, amerikansk fysiker
 Herbert C. Brown (1912–2004), amerikansk kemist
 Joseph Brown (1810–1871), amerikansk uppfinnare och industriman
 Lester Brown född 1934, amerikansk miljövetare och författare
 Michael E. Brown (född 1965), amerikansk astronom
 Michel S Brown född 1941, amerikansk genetiker
 Nicholas Edward Brown (1849–1934), brittisk botaniker
 Peter Brown född 1935, irländsk historiker
 Raymond E. Brown (1928–1998) amerikansk teolog
 Robert Brown, flera personer
 Robert Brown (1773–1858), brittisk botaniker
 Robert Brown (1842–1895), skotsk botaniker och geograf
 Terry Brown, amerikansk molekylärbiolog
 William Adams Brown (1865–1943), amerikansk teolog

Övriga 
 Louise Brown, född 1978, världens första provrörsbarn
 Margaret "Molly" Brown, (1867–1932), överlevande från Titanickatastrofen
 Michael Brown, den obeväpnade tonåring som den 9 augusti 2014 sköts ihjäl av en polisman i St Louis förort Ferguson i delstaten Missouri och som ledde till upplopp och demonstrationer runtomkring i USA.

Fiktiva personer
 Father Brown, katolsk präst och privatdetektiv, huvudperson i G.K. Chestertons noveller från 1911–1935.
 Murphy Brown, huvudperson i en amerikansk tv-komediserie från 1988–1998
 Tom Brown, titelfigur i Thomas Hughes' berättelse Tom Browns skolliv från 1857, som beskriver livet på en engelsk public school.
 William Brown (Bill), huvudperson i en lång rad brittiska pojkböcker av Richmal Crompton från 1920- till 1950-talet.

Se även 
 Robert Browne

Källor 
	

Engelska efternamn
Skotska efternamn